Ансуорт () — английская фамилия. Известные носители:

 Ансуорт, Барри (1930—2012) — английский писатель;
 Ансуорт, Джеффри (1914—1978) — английский кинооператор
 Ансуорт, Лора (род. 1988) — британская хоккеистка на траве, защитница.